Ган, Константин:

 Ган, Константин Сергеевич (1893—1937) — барон, прапорщик Л.- Гв. Гренадерского полка, поручик Инф. отдела (по другим сведениям начальник в чине поручика) штаба адмирала Колчака.
 Ган, Константин Фёдорович (1820—1903) — тайный советник, член Виленской судебной палаты.